André Dalesme (1643-1727) : physicien français;
 Jean-Baptiste Dalesme (1763-1832) : général français.